Двойной червонец — золотая монета двойной толщины, по сравнению с обычным золотым червонцем. Не имеет фиксированного номинала. Чеканилась при Петре I c 1701 по 1714 год и при Елизавете Петровне с 1749 по 1751 год.

Двойной червонец 1701 года 

Червонцы в Российской империи чеканились при Петре I с 1701 года. Двойной червонец образца 1701 года чеканился на Кадашёвском монетном дворе из золота 969-й пробы тем же штемпелем, что и червонец, но имел вдвое большую толщину. Диаметр двойного червонца 1701 года составлял 24 мм, вес — 6,94 г. В оформлении двойной червонец не отличался от червонца того же года. На аверсе изображён профиль Петра I в лавровом венке и надпись «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ». На реверсе двуглавый орёл, выполненная кириллицей дата чеканки и надпись «САМОДЕРЖЕЦ ВСЕЯ РОССИИ». По краю монеты с обеих сторон — выпуклый точечный ободок.

Двойной червонец 1714 года 

Двойной червонец 1714 года чеканился на Красном монетном дворе. Его вес соответствовал двойному червонцу 1701 года, но проба золота была более высокая — 980-я. Диаметр увеличился до 27 мм. На аверсе изображён профиль Петра I в лавровом венке и надпись «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ». По кругу выполнена надпись (начиная сверху) «ВСЕ РОСІСКИ САМОДЕРЖЕЦЪ» и дата арабскими цифрами. Ободок по окружности лицевой и оборотной сторон монеты выполнен из мелких выпуклых точек.

Двойной червонец 1749 года 

Двойной червонец Елизаветы Петровны чеканился с 1749 по 1751 год в Москве на Красном монетном дворе. В центре аверса изображён профиль императрицы Елизаветы Петровны, вокруг портрета выполнен текст: «Б•М•ЕЛИСАВЕТЪ•I•IМПЕРАТРИЦА•». Центр реверса занят гербом двуглавым орлом. Вокруг орла надпись «•1749•IСАМОДЕРЖ•ВСЕРОСИСКАЯ». Монета имеет гладкий гурт, изготовлена из золота 986 пробы. Вес металла составляет 6,94 г.

Андреевский двойной червонец 

Андреевский двойной червонец чеканился  с 1749 по начало 1750-х годов в Москве на Красном монетном дворе. В центре аверса изображён профиль императрицы Елизаветы Петровны, вокруг портрета выполнен текст: «Б•М•ЕЛИСАВЕТЪ•I•IМПЕРАТРИЦА•.». На реверсе монеты изображён Андрей Первозванный в одеждах с крестом позади него, с двух сторон цифры года чеканки.

Примечания

Литература 
 Великий князь Георгий Михайлович. Корпус русских монет. Монеты царствования императора Петра I. — СПб, 1914, том II. — ГМ.
 Описание русских монет и медалей О. О. Шуберта. ч. 1., т. 14, № 720.

Ссылки 
 Двойной червонец Петра I
 Двойной червонец

Золотые монеты Российской империи
Монеты Русского царства
Червонец